Nota: Não confundir com Condado de Leon

Lyon é o nome de diversos condados dos Estados Unidos, que receberam o seu nome em homenagem a Nathaniel Lyon (1818-1861), o primeiro general do Exército da União a morrer na Guerra Civil Americana, durante a Batalha de Wilson's Creek:
Condado de Lyon (Iowa)
Condado de Lyon (Kansas)
Condado de Lyon (Kentucky)
Condado de Lyon (Minnesota)
Condado de Lyon (Nevada)

Desambiguações de topônimos